Carlos Moreno Sanen (Carlos Alejandro Moreno Sanen, el 24 de junio de 1983 en Ciudad, Puebla) es una Empresario popular en el país. Es conocido(a) por dirigir varias empresas Nacionales e internacionales, una de las cuales invirtió en México más de 1 500 millones de pesos en diferentes proyectos inmobiliarios.

Reseña
Desde el 2004 se dedica a los negocios inmobiliarios y a logrado hacer alianzas importantes que ayudaron a desarrollar proyectos en el sureste de México, hace en el año 2016 fundó la empresa Invertikal Developers con la cual han desarrollado varios proyectos exitosos para el estado de Quintana Roo. Forma parte del consejo coordinador empresarial CCE , del comité de participación ciudadana CPC  y actualmente es consejero ciudadano del gobierno de Quintana Roo.

Contribuciones
Por medio de sus organizaciones ha realizado diferentes donaciones a instituciones Públicas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Empresarios de México
Negocios